Sergej Sjilov (langlaufer)
 Sergej Sjilov (wielrenner)